Cabanes se poate referi la:
Cabanes (Catalonia), localitate în Spania, în comunitatea autonomă Catalonia din provincia Girona.
Cabanes (Castellón), localitate în Spania, în comunitatea autonomă Valencia din provincia Castellón.